República de Hatay. Efímer Estat constituït al territori que actualment ocupa la província turca de Hatay.
 Hatay, província de Turquia, amb capital a Antioquia.
 Hatay, barri d'İzmir repartit entre els districtes de Konak i Karabağlar de la província turca d'Esmirna.